Het Eredivisie-seizoen 2020/21 (mannen) was het 65e seizoen van de Eredivisie, de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie. Hierin werd gestreden om het 132e landskampioenschap voetbal. Aan de competitie namen achttien clubs deel. Het seizoen ging op 12 september 2020 van start. Door de gevolgen van de coronapandemie werd in het vorige seizoen geen kampioen uitgeroepen, en bleef Ajax op basis van het seizoen 2018/19 de titelverdediger. In speelronde 31 wisten de Amsterdammers de titel te prolongeren. ADO Den Haag en VVV-Venlo degradeerden in de een-na-laatste speelronde direct naar de Eerste divisie. FC Emmen degradeerde via de play-offs naar de Eerste divisie.

Gevolgen van de coronacrisis in Nederland 

Vorig seizoen, op 21 april 2020, besloot de overheid dat de wedstrijden in het betaald voetbal werden verboden tot minstens 1 september 2020. Hierdoor werd door de KNVB besloten de competitie te beëindigen. Na overleg met de UEFA, de clubs en andere betrokkenen besloot de KNVB dat het Eredivisie-seizoen van 2019-2020 geen kampioen en degradanten naar de Eerste divisie zou kennen. Dit laatste was echter niet volledig zeker vanwege juridische procedures van SC Cambuur en De Graafschap. Nadat de rechter had bepaald dat op 14 mei 2020 de zaak werd afgewezen, de betreffende clubs na 10 juni 2020 niet in hoger beroep gingen en ook op 18 juni 2020 akkoord gingen met de financiële tegemoetkoming van de KNVB, werd de promotie- en degradatieregeling definitief niet doorgevoerd. De verdeling van de startbewijzen voor de Europese toernooien heeft plaatsgevonden op basis van de stand van 8 maart 2020. Alle teams starten derhalve dit seizoen in beginsel op hetzelfde niveau als het vorige seizoen. Ajax bleef titelverdediger op basis van seizoen 2018/19. Aanvankelijk zou dit seizoen starten op 15 augustus 2020, maar door het verbod van de overheid mocht het seizoen niet eerder dan 1 september 2020 starten. Het seizoen begon op 12 september 2020 met beperkt publiek in het stadion.

Het seizoen begon met een aantal maatregelen zoals het toelaten van beperkt thuispubliek in het stadion waar het 1,5 m afstand gehouden kan worden, het publiek kort mogen juichen of klappen, maar niet gaan zingen of spreekkoren. Ook werden alle teams twee dagen voor de wedstrijddag getest op corona en wanneer een speler of staflid positief was getest, moest die persoon in quarantaine totdat die bij de volgende test negatief werd bevonden. De wedstrijd ging wel door als een club een volwaardig elftal kon samenstellen. Verder mochten alle teams tijdelijk maximaal vijf wissels toepassen in drie wisselmomenten van de wedstrijd in plaats van drie wissels. Op het veld hoefden de spelers niet de 1,5 m afstand te houden van elkaar, maar buiten de veldlijnen was dat wel verplicht. Ook moesten alle staf en spelers buiten het veld houden aan de algemene basisregels die door de overheid was opgesteld.

Op 28 september 2020 werd bekendgemaakt door het kabinet dat vanaf 29 september 2020 tot en met minimaal 20 oktober 2020 alle wedstrijden in deze periode zonder publiek afgewerkt moesten worden. Dit had mee te maken met de forse stijging van het aantal coronabesmettingen in Nederland waar strenge landelijke maatregelen genomen moesten worden om de reisbewegingen van supporters te laten beperken. Na deze periode werd gekeken of het weer mogelijk was om beperkt thuispubliek toe te laten in het stadion of dat er nog strengere landelijke maatregelen genomen moesten worden wat mogelijk nog langer zonder publiek gespeeld moesten worden of zelfs de competitie tijdelijk werd stilgelegd. Op 13 oktober 2020 werd het niet toelaten van publiek in het stadion verlengd tot en met minstens 10 november 2020. Dit werd meermaals opnieuw verlengd tot het einde van het seizoen. Alleen in speelronde 30 werden bij alle wedstrijden, als pilot, weer beperkt thuispubliek toegelaten in het stadion. Men moest wel binnen 24 uur voor de wedstrijd een negatieve coronatest kunnen bewijzen via een speciale corona-check app en er moest onderling 1,5 meter afstand gehouden worden exclusief huishouden. Vanaf speelronde 31 werd er vanuit het kabinet geen toestemming gegeven om ook beperkt thuispubliek toe te laten.

Op 3 oktober 2020 werd de eerste en de enige Eredivisiewedstrijd (RKC Waalwijk - PEC Zwolle) van het seizoen afgelast wegens coronabesmettingen binnen het team. Bij RKC Waalwijk werden vier spelers en twee stafleden coronabesmettingen geconstateerd. Na een eerste bron- en contactonderzoek moesten acht spelers van RKC Waalwijk in quarantaine. RKC Waalwijk vond het onverantwoord om de wedstrijd te laten spelen om verdere uitbraak te voorkomen.

Teams

Trainerswijzigingen

Standen

Eindstand

Stand thuiswedstrijden

Stand uitwedstrijden

Stand 1e seizoenshelft

Stand 2e seizoenshelft

Wedstrijddata

Programma/uitslagen

Play-offs

Toeschouwers 

* Wedstrijd zonder publiek vanwege de geldende landelijke coronamaatregelen in Nederland.

Positieverloop per team 
De tabel toont de positie van de ploegen na beëindiging van elke ronde.

Statistieken

Doelpunten

Aantal goals per speelronde

Topscorers

Hat-tricks(+)

Assists

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Kaarten

Gele en rode kaarten 

 en  /

Kaartenoverzicht (clubs)

Kaartenoverzicht (scheidsrechters)

Uitwerking van de rode kaarten van spelers

Twee gele kaarten 
De volgende spelers hebben in één wedstrijd twee keer geel gekregen en zijn daarmee automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende competitiewedstrijd.
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! Speelronde
! Speler
! Club
! Thuis/Uit
! Tegenstander
! Tussen.
! Min.
! Eind.
! Scheidsrechter
|-
| 1
| style="text-align: left;" | Boy Kemper
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| Uit
| Heracles Almelo
| 2 – 0
| 72e
| 2 – 0
| Sander van der Eijk
|-
| 2
| style="text-align: left;" | Michaël Heylen
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| Uit
| Vitesse
| 1 – 0
| 42e
| 2 – 0
| Björn Kuipers
|-
| rowspan="2" | 4
| style="text-align: left;" | Rein Smit
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| Uit
| FC Utrecht
| 1 – 1
| 83e
| 1 – 1
| Pol van Boekel
|-
| style="text-align: left;" | Marco Bizot
| style="text-align: left;" | AZ
| Uit
| Sparta Rotterdam
| 2 – 4
| 86e
| 4 – 4
| Danny Makkelie
|-
| 5
| style="text-align: left;" | Oussama Tannane
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Uit
| ADO Den Haag
| 0 – 1
| 45e
| 0 – 2
| Richard Martens
|-
| rowspan="2" | 6
| style="text-align: left;" | Simon Tibbling
| style="text-align: left;" | FC Emmen
| Uit
| sc Heerenveen
| 2 – 0
| 52e
| 4 – 0
| Sander van der Eijk
|-
| style="text-align: left;" | Mustafa Saymak
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| Thuis
| Willem II
| 0 – 0
| 85e
| 0 – 0
| Martin Pérez
|-
| rowspan="6" | 11
| style="text-align: left;" | Roy Gelmi
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| Uit
| RKC Waalwijk
| 1 – 2
| 55e
| 3 – 2
| Edwin van de Graaf
|-
| style="text-align: left;" | Fredrik Midtsjø
| style="text-align: left;" | AZ
| Thuis
| FC Groningen
| 1 – 0
| 57e
| 1 – 2
| Serdar Gözübüyük
|-
| style="text-align: left;" | Sinan Bakış
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| Uit
| Feyenoord
| 0 – 0
| 66e
| 0 – 0
| Martin van den Kerkhof
|-
| style="text-align: left;" | Adrián Dalmau
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| Thuis
| ADO Den Haag
| 1 – 0
| 66e
| 1 – 1
| Sander van der Eijk
|-
| style="text-align: left;" | Bruno Martins Indi
| style="text-align: left;" | AZ
| Thuis
| FC Groningen
| 1 – 2
| 85e
| 1 – 2
| Serdar Gözübüyük
|-
| style="text-align: left;" | Pol Llonch
| style="text-align: left;" | Willem II
| Uit
| Fortuna Sittard
| 3 – 2
| 88e
| 3 – 2
| Kevin Blom
|-
| 21
| style="text-align: left;" | Jordens Peters
| style="text-align: left;" | Willem II
| Thuis
| ADO Den Haag
| 1 – 1
| 75e
| 1 – 1
| Siemen Mulder
|-
| 26
| style="text-align: left;" | Riechedly Bazoer
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Uit
| FC Utrecht
| 1 – 3
| 83e
| 1 – 3
| Jochem Kamphuis
|-
| 28
| style="text-align: left;" | Azor Matusiwa
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| Uit
| VVV-Venlo
| 0 – 0
| 20e
| 0 – 1
| Bas Nijhuis
|-
| 31
| style="text-align: left;" | Jens Toornstra
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| Uit
| ADO Den Haag
| 3 – 2
| 90+5e
| 3 – 2
| Pol van Boekel
|-
| 32
| style="text-align: left;" | Tyrell Malacia
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| Thuis
| Ajax
| 0 – 1
| 60e
| 0 – 3
| Danny Makkelie
|}

Rode kaart 
De volgende spelers zijn door de scheidsrechter direct van het veld gezonden en worden automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende competitie-, beker- of play-offwedstrijd(en), tenzij ze de straffen van de aanklager betaald voetbal en de tuchtcommissie niet accepteren.
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! style="width: 20px;" | Speelronde
! style="width: 140px;" | Speler
! style="width: 120px;" | Club
! style="width: 45px;" | Thuis/Uit
! style="width: 120px;" | Tegenstander
! style="width: 40px;" | Tussen.
! style="width: 40px;" | Min.
! style="width: 40px;" | Eind.
! style="width: 150px;" | Scheidsrechter
! style="width: 330px;" | Overtreding
! style="width: 200px;" | Straf
|-
| 1
| style="text-align: left;" | Nicolás Tagliafico
| style="text-align: left;" | Ajax
| Uit
| Sparta Rotterdam
| 0 – 0
| 28e
| 0 – 1
| Jochem Kamphuis
| Hands.
| 1
|-
| rowspan="3" | 2
| style="text-align: left;" | Calvin Stengs
| style="text-align: left;" | AZ
| Thuis
| PEC Zwolle
| 0 – 0
| 17e
| 1 – 1
| Serdar Gözübüyük
| Een gestrekte tackle op Kenneth Paal van PEC Zwolle.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Luuk Wouters
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| Uit
| Ajax
| 2 – 0
| 68e
| 3 – 0
| Bas Nijhuis
| Het onderuit halen van Zakaria Labyad van Ajax buiten het strafschopgebied.
| 1- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: Vrijgesproken
|-
| style="text-align: left;" | Thomas Lam
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| Uit
| AZ
| 1 – 1
| 83e
| 1 – 1
| Serdar Gözübüyük
| Een natrappende beweging op Ferdy Druijf van AZ.
| 4, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| rowspan="5" | 3
| style="text-align: left;" | Edson Álvarez
| style="text-align: left;" | Ajax
| Thuis
| Vitesse
| 1 – 0
| 44e
| 2 – 1
| Pol van Boekel
| Het gaan staan op het been van Loïs Openda van Vitesse.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: Vrijgesproken
|-
| style="text-align: left;" | Michael Pinto
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| Uit
| PEC Zwolle
| 0 – 0
| 45+4e
| 4 – 0
| Allard Lindhout
| Bal van de doellijn gekeerd met zijn arm.
| 1- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: Vrijgesproken
|-
| style="text-align: left;" | Glenn Bijl
| style="text-align: left;" | FC Emmen
| Thuis
| Willem II
| 1 – 1
| 58e
| 1 – 1
| Edwin van de Graaf
| Hands.
| 1- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: Vrijgesproken
|-
| style="text-align: left;" | Tobias Pachonik
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| Uit
| sc Heerenveen
| 1 – 0
| 63e
| 1 – 0
| Kevin Blom
| Een gestrekte tackle op Joey Veerman van sc Heerenveen.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Simon Janssen
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| Uit
| sc Heerenveen
| 1 – 0
| 80e
| 1 – 0
| Kevin Blom
| Het raken op de knie van Joey Veerman van sc Heerenveen.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 5
| style="text-align: left;" | Jonas Svensson
| style="text-align: left;" | AZ
| Thuis
| VVV-Venlo
| 2 – 0
| 41e
| 2 – 2
| Christiaan Bax
| Een onhandige tackle van achteren op Joshua John van VVV-Venlo.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| rowspan="3" | 6
| style="text-align: left;" | Christian Kum
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| Thuis
| Ajax
| 0 – 4
| 51e
| 0 – 13
| Danny Makkelie
| Te hoog en te hard inkomen op Antony van Ajax.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Adil Auassar
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| Thuis
| Heracles Almelo
| 1 – 0
| 53e
| 1 – 1
| Serdar Gözübüyük
| Een natrappende beweging op Rai Vloet van Heracles Almelo.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Nikolai Laursen
| style="text-align: left;" | FC Emmen
| Uit
| sc Heerenveen
| 4 – 0
| 77e
| 4 – 0
| Sander van der Eijk
| Een charge op Paweł Bochniewicz van sc Heerenveen.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 7
| style="text-align: left;" | Anco Jansen
| style="text-align: left;" | FC Emmen
| Thuis
| Feyenoord
| 1 – 0
| 36e
| 2 – 3
| Björn Kuipers
| Onbesuisd inkomen op Mark Diemers van Feyenoord.
| 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| rowspan="4" | 8
| style="text-align: left;" | Riechedly Bazoer
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Thuis
| FC Emmen
| 2 – 0
| 29e
| 3 – 1
| Jeroen Manschot
| Met de noppen raken op de knie van Sergio Peña van FC Emmen.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Adrián Szőke
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| Uit
| VVV-Venlo
| 0 – 1
| 45+2e
| 3 – 2
| Richard Martens
| Het geven van een elleboogstoot aan Danny Post van VVV-Venlo.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Derrick Köhn
| style="text-align: left;" | Willem II
| Uit
| PSV
| 2 – 0
| 63e
| 3 – 0
| Allard Lindhout
| Zwaar inkomen op het been van Denzel Dumfries van PSV.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Damil Dankerlui
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| Uit
| Feyenoord
| 1 – 0
| 84e
| 2 – 0
| Danny Makkelie
| Het ontnemen van een scoringskans in het strafschopgebied van Ridgeciano Haps van Feyenoord.
| 1
|-
| rowspan="3" | 9
| style="text-align: left;" | Orkun Kökçü
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| Uit
| Fortuna Sittard
| 1 – 0
| 12e
| 1 – 3
| Dennis Higler
| Een harde charge op Roel Janssen van Fortuna Sittard.
| 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Sieben Dewaele
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| Uit
| RKC Waalwijk
| 0 – 1
| 43e
| 1 – 1
| Christiaan Bax
| Het gaan staan op de voet van Cyril Ngonge van RKC Waalwijk.
| 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Lucas Bernadou
| style="text-align: left;" | FC Emmen
| Uit
| AZ
| 1 – 0
| 60e
| 1 – 0
| Marc Nagtegaal
| Het gaan staan op de voet van Jonas Svensson van AZ.
| Geseponeerd
|-
| 10
| style="text-align: left;" | Thomas Lam
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| Uit
| VVV-Venlo
| 2 – 2
| 90+3e
| 2 – 2
| Rob Dieperink
| Een slaande beweging naar Giorgos Giakoumakis van VVV-Venlo.
| 5 (4 plus 1 voorwaardelijk), waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| rowspan="2" | 11
| style="text-align: left;" | Idrissa Touré
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Uit
| PEC Zwolle
| 0 – 1
| 64e
| 2 – 1
| Dennis Higler
| Met de noppen raken op de achillespees van Kenneth Paal van Fortuna Sittard.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Mohamed El Hankouri
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| Uit
| AZ
| 1 – 2
| 90+5e
| 1 – 2
| Serdar Gözübüyük
| Het grijpen van de keel van Owen Wijndal van AZ.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 12
| style="text-align: left;" | Jayden Oosterwolde
| style="text-align: left;" | FC Twente
| Thuis
| AZ
| 1 – 2
| 89e
| 1 – 3
| Danny Makkelie
| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Zakaria Aboukhlal van AZ buiten het strafschopgebied.
| Geseponeerd
|-
| 13
| style="text-align: left;" | Paweł Bochniewicz
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| Thuis
| Heracles Almelo
| 1 – 2
| 88e
| 1 – 2
| Martin Pérez
| Het onderuit halen van Adrián Szőke van Heracles Almelo buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| rowspan="2" | 18
| style="text-align: left;" | Kwasi Okyere Wriedt
| style="text-align: left;" | Willem II
| Thuis
| PEC Zwolle
| 1 – 0
| 45+1e
| 1 – 3
| Sander van der Eijk
| Ongelukkig met de voet inkomen op het onderbeen van Mike van Duinen van PEC Zwolle.
| Geseponeerd
|-
| style="text-align: left;" | Sebastian Polter
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| Thuis
| Ajax
| 1 – 2
| 90+1e
| 1 – 2
| Dennis Higler
| Hard met de voet inkomen op het bovenbeen van Edson Álvarez van Ajax.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 20
| style="text-align: left;" | Bram van Polen
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| Uit
| FC Utrecht
| 2 – 3
| 90+3e
| 3 – 3
| Jannick van der Laan
| Het geven van een duw aan Remco Balk van FC Utrecht.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| rowspan="2" | 21
| style="text-align: left;" | Tomislav Gomelt
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| Uit
| Willem II
| 0 – 0
| 42e
| 1 – 1
| Siemen Mulder
| Een gestrekte tackle op Kwasi Okyere Wriedt van Willem II.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Luka Ilić
| style="text-align: left;" | FC Twente
| Uit
| PSV
| 3 – 0
| 75e
| 3 – 0
| Siemen Mulder
| Met de noppen vooruit op Eran Zahavi van PSV en een koppende beweging aan Marco van Ginkel van PSV.
| 4, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 22
| style="text-align: left;" | Pelle Clement
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| Uit
| FC Groningen
| 1 – 0
| 59e
| 1 – 0
| Jeroen Manschot
| Een harde tackle op Ramon Pascal Lundqvist van FC Groningen.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 23
| style="text-align: left;" | Christian Kum
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| Thuis
| AZ
| 1 – 2
| 58e
| 1 – 4
| Jochem Kamphuis
| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Myron Boadu van AZ buiten het strafschopgebied.
| 1 (0 plus 1 voorwaardelijk)
|-
| 24
| style="text-align: left;" | Jeffry Fortes
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| Thuis
| Willem II
| 0 – 1
| 75e
| 0 – 2
| Kevin Blom
| Het onderuit halen van Vangelis Pavlidis van Willem II in het strafschopgebied.
| 1
|-
| 25
| style="text-align: left;" | Enzo Cornelisse
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Thuis
| AZ
| 2 – 0
| 79e
| 2 – 1
| Pol van Boekel
| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Myron Boadu van AZ buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| 28
| style="text-align: left;" | Teun Koopmeiners
| style="text-align: left;" | AZ
| Uit
| Willem II
| 0 – 0
| 5e
| 0 – 1
| Kevin Blom
| Met de noppen inkomen op het been van Vangelis Pavlidis van Willem II.
| 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 29
| style="text-align: left;" | Roel Janssen
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| Thuis
| FC Emmen
| 0 – 0
| 50e
| 1 – 3
| Joey Kooij
| Het onderuit halen van Paul Gladon van FC Emmen in het strafschopgebied.
| 1- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: Vrijgesproken
|-
| 30
| style="text-align: left;" | Steven Berghuis
| style="text-align: left;" | Feyenoord
| Thuis
| Vitesse
| 0 – 0
| 75e
| 0 – 0
| Dennis Higler
| Een tackle van achteren op Maximilian Wittek van Vitesse.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 31
| style="text-align: left;" | Sylla Sow
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| Thuis
| AZ
| 1 – 2
| 69e
| 1 – 3
| Dennis Higler
| Een natrappende beweging op Timo Letschert van AZ.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: Vrijgesproken
|-
| rowspan="2" | 32
| style="text-align: left;" | Edson Álvarez
| style="text-align: left;" | Ajax
| Uit
| Feyenoord
| 0 – 1
| 45+1e
| 0 – 3
| Danny Makkelie
| Bal van de doellijn gekeerd met zijn arm.
| 1
|-
| style="text-align: left;" | Ramon Leeuwin
| style="text-align: left;" | AZ
| Thuis
| Fortuna Sittard
| 1 – 0
| 49e
| 1 – 0
| Edwin van de Graaf
| Het onderuit halen van de doorgebroken speler Sebastian Polter van Fortuna Sittard buiten het strafschopgebied.
| 1
|-
| rowspan="4" | 33
| style="text-align: left;" | Lasse Schöne
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| Uit
| FC Emmen
| 1 – 0
| 27e
| 3 – 1
| Bas Nijhuis
| Een wilde tackle op Jari Vlak van FC Emmen.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: 3, waarvan 1 voorwaardelijk- In beroep gegaan -Beroepscommissie: 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Kenneth Taylor
| style="text-align: left;" | Ajax
| Thuis
| VVV-Venlo
| 1 – 0
| 54e
| 3 – 1
| Dennis Higler
| Een wilde tackle op Danny Post van VVV-Venlo.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Danilo Pereira da Silva
| style="text-align: left;" | FC Twente
| Uit
| RKC Waalwijk
| 2 – 1
| 88e
| 2 – 1
| Martin van den Kerkhof
| Een natrappende beweging op Paul Quasten van RKC Waalwijk.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| style="text-align: left;" | Syb van Ottele
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| Uit
| FC Emmen
| 3 – 1
| 90+2e
| 3 – 1
| Bas Nijhuis
| Een wilde tackle op Marko Kolar van FC Emmen.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk- Niet geaccepteerd -Tuchtcommissie: 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|}

Uitwerking van overige straffen met betrekking op de Eredivisie  
Deze straffen zijn uitgedeeld naar aanleiding van incidenten in andere toernooien/competities of door de aanklager betaald voetbal. Ze hebben betrekking op alle eerstvolgende officiële wedstrijden binnen Nederland, dus ook de Eredivisie.
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! style="width: 20px;" | Speelronde
! style="width: 140px;" | Naam
! style="width: 120px;" | Club
! style="width: 45px;" | Thuis/Uit
! style="width: 120px;" | Tegenstander
! style="width: 40px;" | Tussen.
! style="width: 40px;" | Min.
! style="width: 40px;" | Eind.
! style="width: 150px;" | Scheidsrechter
! style="width: 330px;" | Overtreding
! style="width: 200px;" | Straf
|-
| 17
| style="text-align: left;" | Roger Schmidt(hoofdtrainer)
| style="text-align: left;" | PSV
| Uit
| Sparta Rotterdam
| colspan="2" | Na afloop
| 3 – 5
| Bas Nijhuis
| Het in diskrediet brengen op de arbitrage op verbale wijze bij de interviews en persconferentie. 
| 2, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| UEFA Champions League (groepsfase) Groep D Speelronde 2
| style="text-align: left;" rowspan="2" | André Onana
| style="text-align: left;" rowspan="2" | Ajax
| Uit
|  Atalanta Bergamo
| colspan="2" | Na afloop
| 2 – 2
|  Damir Skomina
| rowspan="2" | Het positief testen op doping (furosemide) tijdens een 'out of competition'-controle.
| rowspan="2" | 1 jaar *- In beroep gegaan -CAS: 9 maanden
|-
| 7
| Thuis
| Fortuna Sittard
| colspan="2" | Voorbereiding
| 5 – 2
| Siemen Mulder
|-
| 29
| style="text-align: left;" | Roel Janssen
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| Thuis
| FC Emmen
| colspan="2" | Na afloop
| 1 – 3
| Joey Kooij
| Het in diskrediet brengen op de arbitrage op verbale wijze bij de interviews naar aanleiding van de gegeven rode kaart. 
| 1
|-
| Finale KNVB Beker
| style="text-align: left;" | Jacob Rasmussen
| style="text-align: left;" | Vitesse
| Uit
| Ajax
| 1 – 1
| 86e
| 2 – 1
| Björn Kuipers
| Een harde tackle op Antony van Ajax.
| 3, waarvan 1 voorwaardelijk
|-
| 33
| style="text-align: left;" | Zinédine Machach
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| Uit
| Ajax
| 2 – 0
| 63e
| 3 – 1
| Dennis Higler
| Het gebruiken van bedreigende taal richting Devyne Rensch van Ajax. 
| 1
|}

Uitwerking van straffen die door gele kaarten bij de KNVB geregistreerd zijn 
Spelers
Bij de 5e en de 10e en elke volgende gele kaart daarop is de speler daarmee automatisch uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende competitiewedstrijd.
Overzicht
{| class="wikitable" style="text-align: center"
! Speelronde
! Naam
! Club
! Reden
|-
| 9
| style="text-align: left;" | Wessel Dammers
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| 5 gele kaarten na 9 speelronden.
|-
| 11
| style="text-align: left;" | Danny Post
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| 5 gele kaarten na 11 speelronden.
|-
| 12
| style="text-align: left;" | Lazaros Rota
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| 5 gele kaarten na 12 speelronden.
|-
| 13
| style="text-align: left;" | Pablo Rosario
| style="text-align: left;" | PSV
| 5 gele kaarten na 13 speelronden.
|-
| 14
| style="text-align: left;" | Mats Seuntjens
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| 5 gele kaarten na 14 speelronden.
|-
| 15
| style="text-align: left;" | Vurnon Anita
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| 5 gele kaarten na 15 speelronden.
|-
| 16
| style="text-align: left;" | Vito van Crooij
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| 5 gele kaarten na 16 speelronden.
|-
| 18
| style="text-align: left;" | Roel Janssen
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| 5 gele kaarten na 18 speelronden.
|-
| rowspan="3" | 22
| style="text-align: left;" | Pantelis Hatzidiakos
| style="text-align: left;" | AZ
| 5 gele kaarten na 22 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Jan Paul van Hecke
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| 5 gele kaarten na 22 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Giacomo Quagliata
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| 5 gele kaarten na 22 speelronden.
|-
| 23
| style="text-align: left;" | Ibrahim Sangaré
| style="text-align: left;" | PSV
| 5 gele kaarten na 23 speelronden.
|-
| 24
| style="text-align: left;" | Dean Huiberts
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| 5 gele kaarten na 24 speelronden.
|-
| rowspan="2" | 25
| style="text-align: left;" | Matúš Bero
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 5 gele kaarten na 25 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Oussama Tannane
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 5 gele kaarten na 25 speelronden.
|-
| 26
| style="text-align: left;" | Thomas Bruns
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 5 gele kaarten na 26 speelronden.
|-
| rowspan="4" | 29
| style="text-align: left;" | Martin Angha
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Georgios Giakoumakis
| style="text-align: left;" | VVV-Venlo
| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Shaquille Pinas
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Michael Pinto
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| 5 gele kaarten na 29 speelronden.
|-
| rowspan="9" | 30
| style="text-align: left;" | Riechedly Bazoer
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Alessio Da Cruz
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Denzel Dumfries
| style="text-align: left;" | PSV
| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Willem Janssen
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Mark van der Maarel
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Jayden Oosterwolde
| style="text-align: left;" | FC Twente
| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Sondre Tronstad
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Marko Vejinović
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Maximilian Wittek
| style="text-align: left;" | Vitesse
| 5 gele kaarten na 30 speelronden.
|-
| rowspan="5" | 31
| style="text-align: left;" | Vicente Besuijen
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Sebastian Holmén
| style="text-align: left;" | Willem II
| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Rodney Kongolo
| style="text-align: left;" | sc Heerenveen
| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Michiel Kramer
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Nicolás Tagliafico
| style="text-align: left;" | Ajax
| 5 gele kaarten na 31 speelronden.
|-
| 32
| style="text-align: left;" | Jesse Bosch
| style="text-align: left;" | FC Twente
| 5 gele kaarten na 32 speelronden.
|-
| rowspan="9" | 33
| style="text-align: left;" | Adil Auassar
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Tom Beugelsdijk
| style="text-align: left;" | Sparta Rotterdam
| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Milan van Ewijk
| style="text-align: left;" | ADO Den Haag
| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Bart van Hintum
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Thomas Lam
| style="text-align: left;" | PEC Zwolle
| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Adam Maher
| style="text-align: left;" | FC Utrecht
| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Robin Pröpper
| style="text-align: left;" | Heracles Almelo
| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Ahmed Touba
| style="text-align: left;" | RKC Waalwijk
| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Mike te Wierik
| style="text-align: left;" | FC Groningen
| 5 gele kaarten na 33 speelronden.
|-
| rowspan="3" | 34
| style="text-align: left;" | Glenn Bijl
| style="text-align: left;" | FC Emmen
| 5 gele kaarten na 34 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Zian Flemming
| style="text-align: left;" | Fortuna Sittard
| 5 gele kaarten na 34 speelronden.
|-
| style="text-align: left;" | Pol Llonch
| style="text-align: left;" | Willem II
| 5 gele kaarten na 34 speelronden.
|}

Onderscheidingen

Maandelijkse onderscheidingen

Jaarlijkse onderscheidingen

Transfers

Trivia 
 Dick Lukkien, trainer van FC Emmen, is bij aanvang van het seizoen het langst bij zijn huidige club. Lukkien is al sinds seizoen 2016/17 coach van de Drentse club. De langstzittende coach in de Eredivisie bij de huidige club is Erik ten Hag van Ajax. Hij trad in dienst bij de Amsterdamse club in januari 2018.
 Vanaf dit seizoen veranderen een aantal spelregels voor een voetbalwedstrijd. Dit geldt voor het gehele Nederlands veldvoetbal, waaronder de Eredivisie.
 Op 24 oktober 2020 heeft Ajax een record gevestigd door de grootste uitslag in de historie neer te zetten van een Eredivisiewedstrijd. De wedstrijd tussen VVV-Venlo en Ajax eindigde in 0–13. Het vorige record stond ook op naam van Ajax bij de wedstrijd tegen Vitesse van 19 mei 1972 met de uitslag van 12–1. De laatste wedstrijd waarin dubbele cijfers werden genoteerd was tussen PSV en Feyenoord op 24 oktober 2010, wat exact tien jaar geleden was. Deze wedstrijd eindigde in 10–0.

Zie ook 
 Vrouwen Eredivisie 2020/21

Eredivisie (mannenvoetbal)
Nederlands competitievoetbal 2020/21